Mputu ist ein Namensteil folgender Personen: 

 Fidèle Nsielele Zi Mputu (* 1950), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Kisantu
 Trésor Mputu Mabi (auch: Trésor Mabi Mputu; * 1985), Fußballspieler aus der Demokratischen Republik Kongo
 Véro Tshanda Beya Mputu, kongolesische Schauspielerin